Александр Викторович Кудряшов (3 августа 1974, Тамбов, СССР) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Начал карьеру в тамбовском «Спартаке». Играл в астраханском «Волгаре», липецком «Металлурге», брянском «Динамо», «Кызылжаре» и других клубах. В премьер-лиге провёл 10 матчей за воронежский «Факел».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Информация на официальном сайте ФК «Факел» 

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Тамбов
Игроки ФК «Спартак-УГП»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Факел-д»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Содовик»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Рязань»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Футбольные тренеры России